Emerald désigne en anglais l'émeraude. Comme en français, ce terme est riche de sens induit et est largement utilisé. Emerald désigne :

Toponyme
Parc d'État d'Emerald Bay, un parc naturel
Emerald, une ville d'Australie
Emerald, un quartier de Melbourne, Australie
Emerald (Nouvelle Galles du sud), un township à  au nord de Coffs Harbour, Australie
Emerald au Wisconsin
Emerald Beach au Missouri
Emerald Coast en Floride
île Emerald en Caroline du Nord
Emerald Lake Hills (Californie)
Emerald Park en Saskatchewan
Emerald Township au Minnesota
Emerald Triangle en Californie

Personnes 
 Caro Emerald (née en 1981), chanteuse néerlandaise.
 Emerald Cunard (1872-1948), animatrice dun cénacle artistique et une mécène britannique.
 Emerald Fennell (née en 1985), actrice britannique.

Culture 
 
 Emerald,  du chanteur breton Alan Stivell
Emerald Bowl un match annuel de football américain d'après saison régulière et de niveau universitaire joué de 2004 à 2009
 Emerald, un jeu de société
 Emerald, une entreprise argentine de distribution de films